U81 ou U-81 peut faire référence :
 aux agents résistant à la vancomycine et apparentés (U81), d'après la classification internationale des maladies ;
 aux trois  (U-81), des sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres